Щетинкин — фамилия; имеет женскую форму Щетинкина.
 Щетинкин, Андрей Яковлевич (1896 — ?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Щетинкин, Пётр Ефимович (1884—1927) — один из руководителей советского партизанского движения в Енисейской губернии во время гражданской войны.

См. также 
 Щетинкина — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края России.
 Щетинкино